Whetter ist der Familienname von:
 Leslie Whetter (1888–1955), neuseeländischer Chirurg und Polarforscher

Sonstiges:
 Whetter-Nunatak, Nunatak im George-V.-Land, Antarktika